Киллей (Килла;  ; , Килль-Эхь) — деревня в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер). Население — 930 человек (по приближённой оценке).

Примечания 

Населённые пункты графства Донегол